Международная студенческая олимпиада по программированию (в английском принято сокращение ICPC, до 2017 — ACM ICPC), называемая также Студенческим командным чемпионатом мира по программированию ICPC — крупнейшая студенческая командная олимпиада по программированию.

История 
Студенческий командный чемпионат мира по программированию ICPC уходит своими корнями в соревнование, проводившееся в Техасском университете в 1970. Свой нынешний облик чемпионат принял в 1977 году, когда первый финал был проведён в рамках ежегодной конференции ACM по информатике, и с тех пор проводится ежегодно.

До 2017 года чемпионат проводился под эгидой ассоциации вычислительной техники (ACM). Начиная с 1989 года, организацией соревнований занимается университет Бэйлора. В разное время спонсорами соревнований становились такие компании, как Apple, AT&T и Microsoft, c 1997 по 2017 год генеральным спонсором являлась компания IBM, начиная с 2018 года глобальным спонсором средств программирования является компания JetBrains.

Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан составляют Северный Евразийский регион, ежегодно делегирующий на финальный турнир свои лучшие команды. Квота региона по числу команд с 2009 до 2013 года ежегодно увеличивалась: в 2009 году на финал было отправлено 11 команд, в 2010 — 12 команд, в 2011 — 13 команд, в 2012 — 16 команд, в 2013 — 19 команд, в 2014 — 17 команд. Страны Балтии покинули Северо-Восточный Европейский полуфинальный регион: Эстония — в 2018 году, Литва и Латвия — в 2020 году.

Правила 

Олимпиада — командное соревнование. Каждая команда состоит из трёх студентов. К участию допускаются студенты высших учебных заведений, а также аспиранты первого года обучения. Студенты, дважды участвовавшие в финальной стадии олимпиады, или пятикратно принимавшие участие в региональном отборе, не допускаются к участию. Есть ограничение по возрасту: участники старше 24 лет не допускаются.

Тур олимпиады происходит следующим образом: каждой команде выдаётся компьютер и от восьми до двенадцати задач, условия которых написаны на английском языке, на пять часов. Команды пишут решения на языках программирования C, C++, Java, Python или Kotlin набирая и компилируя программы, используя Ubuntu 18.04. LTS(2018 год) , и посылают их на тестирующий сервер. Во время некоторых региональных туров набор языков может быть изменён. Так, например, при проведении четвертьфинала по северо-восточному региону участникам доступен Паскаль. Программы тестируются на большом количестве различных входных тестов, неизвестных участникам. Если программа выдала неправильный ответ или не уложилась в ограничения по времени или памяти, то пославшая её команда получает об этом сообщение и может послать исправленную версию. Задача считается решённой, если программа выдала правильные ответы на всех тестах. В отличие от других олимпиад, частичные решения не учитываются.

Побеждает команда, решившая правильно наибольшее число задач. Если несколько команд решают одинаковое количество задач, то их положение в рейтинге определяется штрафным временем. Изначально штрафное время каждой команды равно нулю. За каждую правильно сданную задачу к штрафному времени команды прибавляют время, прошедшее с начала соревнования до момента сдачи задачи. Кроме того, если зачтённой попытке предшествовало несколько неудачных попыток сдать ту же задачу, то за каждую из них к штрафному времени прибавляют двадцать минут. За неудачные попытки сдать задачу, которую команде в итоге так и не удалось решить, штрафного времени не начисляется.

От других олимпиад по информатике эта олимпиада отличается повышенным количеством задач, на которые отводится сравнительно небольшое время. Учитывая, что в распоряжении каждой команды находится только один компьютер, навыки эффективной и слаженной командной работы выходят на первый план.

Многие университеты проводят свои олимпиады используя формат ICPC, поскольку данный формат может считаться одним из самых удачных.

Этапы 
Олимпиада проводится на нескольких уровнях. Многие университеты проводят внутренние соревнования, чтобы определить своих представителей на региональном уровне. Затем проводятся региональные олимпиады, победители которых отправляются на финальный этап мирового первенства. В региональных соревнованиях один университет может быть представлен несколькими командами, но на финал может отправиться только одна команда от университета.

Победители 

Чемпионами мира с 1977 года становились:

* .

Примечания

Ссылки 

 Главная страница олимпиады
 Архив задач Уральского Государственного Университета
 Архив задач Саратовского Государственного Университета
 Архив задач Пекинского Университета
 Архив задач Sphere Online Judge (поддерживается более 30 языков программирования)
 Сообщество русских участников чемпионата в ЖЖ

Соревнования по программированию
Студенчество